Ein Lied geht um die Welt steht für:

 Ein Lied geht um die Welt (Lied), ein Lied
 Ein Lied geht um die Welt (1933), ein Film aus dem Jahr 1933
 Ein Lied geht um die Welt (Die Joseph-Schmidt-Story), ein Film aus dem Jahr 1958